Пайн-Ридж ():

 Пайн-Ридж — статистически обособленная местность, расположенная в округе Колйер, штат Флорида, США.
 Пайн-Ридж — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ситрэс, штат Флорида, США.
 Пайн-Ридж — индейская резервация в США.